Johan Kasimir kan avse:

 Johan Kasimir av Pfalz-Simmern (1543–1592), pfalzgreve och kurfurste
 Johan Kasimir av Sachsen-Coburg (1564–1633), hertig
 Johan Kasimir av Nassau-Weilburg (1577–1602), greve
 Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken (1589–1652), pfalzgreve, far till kung Karl X Gustav av Sverige
 Johan Kasimir av Anhalt-Dessau (1596–1660), hertig 
 Johan II Kasimir (1609–1672), kung av Polen 1648–1668, son till Sigismund av Sverige